Вячеслав Георгиевич Борщёв (род. 8 января 1992, Волгоград, Россия) —  российский кикбоксер и боец смешанных единоборств. Чемпион мира по кикбоксингу 2011 года, с октября 2021 года является бойцом организации UFC.

Биография 
Вячеслав родился 8 января 1992 года в городе Волгоград.

Мать — Мелкомукова Юлия Вячеславовна, Отец — Борщёв Георгий Иванович.

С 2010 г. работал инструктором в ГКУ ВО ДОД «СДЮШОР». Занимается тактико-технической подготовкой спортсменов российского и международного уровня. В 2014 году закончил ФГКОУПО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» по специальности «юрист».

Титулы и достижения

Ultimate Fighting Championship 
Награда "Выступление вечера" (1 раз) - против Дакоты Буша

Результаты боёв в ММА 

|Поражение
|align=center|6-3
| Майк Дэвис
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Дерн vs. Янь
| 
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|6-2
| Марк Диакези 
|Единогласное решение
|UFC on ESPN: Блейдс vs. Докас
| 
|align=center|3
|align=center|5:00
|Колумбус, Огайо, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Дакота Буш
|TKO (удары)
|UFC on ESPN: Каттар vs. Чикадзе
| 
|align=center|1
|align=center|3:47
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Крис Дункан
|TKO (удары)
|
| 
|align=center|2
|align=center|0:28
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Кендли Сент-Луис
|TKO (удары)
|Titan FC 70
| 
|align=center|2
|align=center|0:28
|Флорида, Майями, США
|
|-
| Победа
|align=center|3-1
| Кори Дюлэйни
|TKO (удары)
|Titan FC 68
| 
|align=center|1
|align=center|1:31
|Флорида, Майями, США
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
| Уилл Старкс
|Раздельное решение
|LFA 96
| 
|align=center|3
|align=center|5:00
|Канзас, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Али Зебьян
|Единогласное решение
|LFA 92
|
|align=center|3 
|align=center|5:00
|Канзас, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Дэвид Маркес
|TKO (удары)
|Gladiator Shallenge 
|
|align=center|1
|align=center|0:55
|Калифорния, США
|

Ссылки 
 Viacheslav Borshchev - статистика профессиональных боёв ufc.com 
 Viacheslav Borshchev - статистика профессиональных боёв sherdog.com 
 Слава Борщёв - статистика профессиональных боёв gidstats.com 
 Viacheslav Borshchev - статистика профессиональных боёв tapology.com

Примечания